2 miejscowości w Polsce
 Proszew A – wieś położona w woj. mazowieckim, w pow. węgrowskim, w gminie Grębków.
 Proszew B – wieś położona w woj. mazowieckim, w pow. węgrowskim, w gminie Grębków.